Агва Бланка Дос има више значења:
 Агва Бланка Дос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Бланка Дос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику